I. Mátyás (1119–1176), Lotaringia hercege
I. Mátyás (1325 körül–1383) bizánci (társ)császár
I. Mátyás (1363–1398), Foix grófja, Andorra társhercege, aragón trónkövetelő I. (Vadász) János aragón király veje
I. Mátyás (1443–1490), Magyarország és Csehország királya, Ausztria hercege
I. Mátyás (1460–1513), Lennox grófja